Варлам Киласония:

* Киласония, Варлам Тамазович (род. 1967) — советский и грузинский футболист, тренер.
  (род. 1993) — грузинский футболист.